El municipio de West Side (en inglés: West Side Township) es un municipio ubicado en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Iowa. En el año 2010 tenía una población de 921 habitantes y una densidad poblacional de 9,87 personas por km².

Geografía 
El municipio de West Side se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.36 km², de la cual 93,28 km² corresponden a tierra firme y (0,09 %) 0,08 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 921 personas residiendo en el municipio de West Side. La densidad de población era de 9,87 hab./km². De los 921 habitantes, el municipio de West Side estaba compuesto por el 93,49 % blancos, el 0,54 % eran afroamericanos, el 0,43 % eran amerindios, el 5,32 % eran de otras razas y el 0,22 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 8,14 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Iowa
Localidades del condado de Crawford (Iowa)